De samenstelling van de Eerste Kamer der Staten-Generaal 1951-1952 biedt een overzicht van de Eerste Kamerleden in de periode na de Eerste Kamerverkiezingen van 31 juli 1951. De zittingsperiode ging in op 18 september 1951 en liep af op 15 juli 1952.

Er waren toen 50 Eerste Kamerleden, verkozen door vier kiesgroepen, samengesteld uit de leden van de Provinciale Staten van alle Nederlandse provincies. Eerste Kamerleden werden verkozen voor een termijn van zes jaar, om de drie jaar werd de helft van de Eerste Kamer hernieuwd.

Wijzigingen in de samenstelling gedurende de zittingsperiode staan onderaan vermeld.

Samenstelling na de Eerste Kamerverkiezingen van 31 juli 1951

KVP (16 zetels)
Cor Kropman, fractievoorzitter
Leo Beaufort
Bernard Berger
Adrianus Cornelis de Bruijn
Piet Kerstens
Hans Kolfschoten
Evert Kraaijvanger
Harry van Lieshout
Herman Nijkamp
Louis Regout
Gustave Alexander Marie Joannes Ruijs de Beerenbrouck
Alphonse Marie Caspar Johannes Steinkühler
Huub van Velthoven
Harrie Verheij
René Wijers
Petrus Johannes Witteman

PvdA (14 zetels)
Johan van de Kieft, fractievoorzitter
Hugo Jozias de Dreu
Jan Hoogland
Sijtze de Jong
Jan Anne Jonkman
Paul Kapteyn
Jacob Kramer
Henk Oosterhuis
Wim Schermerhorn
Jan van Tilburg
Martina Tjeenk Willink
Gerard van Walsum
Floor Wibaut jr.
Kees Woudenberg

ARP (7 zetels)
Anne Anema, fractievoorzitter
Hendrik Algra
Willem Rip
Jan Schipper
Jetze Tjalma
Jacob Adriaan de Wilde
Rob Woltjer

CHU (6 zetels)
Gualthérus Kolff, fractievoorzitter
Carel Gerretson
Rommert Pollema
Johannes Reijers
Gerrit Vixseboxse
Johannes de Zwaan

VVD (4 zetels)
Anthonie Nicolaas Molenaar, fractievoorzitter
Herman Derk Louwes
Reint Hendrik de Vos van Steenwijk
Willem Carel Wendelaar

CPN (3 zetels)
Joop van Santen, fractievoorzitter
Jaap Brandenburg
Jan Schalker

Bijzonderheden
 Bij de Eerste Kamerverkiezingen van 31 juli 1951 werden 25 Eerste Kamerleden verkozen, in de kiesgroepen II en IV.
 Fred Schoonenberg (CPN) nam zijn benoeming tot Eerste Kamerlid niet aan. In zijn plaats werd Jan Schalker geïnstalleerd.

1951-1952